Vierecke ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Vierecke (* 1961), deutscher Journalist
 Linda Vierecke (* 1982), deutsche Journalistin und Politikerin (SPD), MdA Berlin